Victoria Memorial est le nom de plusieurs monuments érigés en mémoire de la Reine Victoria :

 Victoria Memorial de Londres
 Victoria Memorial de Calcutta